San Ticone – vescovo di Amatunte di Cipro, patrono dei panettieri, commemorato il 16 giugno
San Ticone – monaco a Čudov e poi eremita presso Medyn (vicino a Kaluga), commemorato il 16 giugno
San Ticone – vescovo di Voronež e poi monaco a Zadonsk, taumaturgo, commemorato il 13 agosto
San Ticone – patriarca di Mosca, commemorato il 26 settembre